Митрополи́т Макси́м (, в миру Гео́ргиос По́фос, ; ) — епископ Константинопольского патриархата, митрополит Швейцарский (с 2018).

Биография 
В 1988 году окончил богословский институт Афинского университета.

Уехал в Швейцарию и был принят на работу в Православный центр Константинопольского патриархата в Шамбези, где он прослужил восемь лет, параллельно служа в Швейцарской митрополии.

В 1990 году митрополитом Швейцарским Дамаскином (Папандреу) был хиротонисан во диакона, а в 1993 году — во пресвитера. С 1997 года являлся протосинкеллом Швейцарской митрополии. Окормлял приходы в Берне, Ольтене, Лугано, не имея постоянного прихода.

10 июля 2018 года Священным синодом Константинопольского патриархата единогласно избран для рукоположения в сан митрополита Швейцарского.

22 июля того же года в патриаршем Георгиевском соборе на Фанаре состоялась его епископская хиротония, которую совершили: патриарх Константинопольский Варфоломей, митрополит Галльский Еммануил (Адамакис), митрополит Бельгийский Афинагор (Пекстадт), митрополит Арсткий Каллиник (Коробокис), митрополит Каллиопольский и Мадитский Стефан (Динидис), митрополит Прусский Елпидифор (Ламбриниадис), митрополит Кидонийский Афинагор (Хрисанис), митрополит Силиврийский Максим (Вгенопулос), митрополит Смирнский Варфоломей (Самарас).

Интронизация состоялась 18 августа в церкви православного центра Константинопольского патриархата в Шамбези.

См. также 
 Список ныне живущих архиереев Константинопольской православной церкви

Примечания 

Митрополиты Константинопольской православной церкви
Швейцарская митрополия
Выпускники богословского института Афинского университета